Гомельский филиал Университета гражданской защиты МЧС Беларуси () — государственное высшее учебное заведение в городе Гомеле.

История 
В мае 1997 года приказом Министерства внутренних дел Республики Беларусь создано Гомельское среднее пожарно-техническое училище Главного управления военизированной пожарной службы МВД Республики Беларусь.

В марте 2000 года Приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на базе Гомельского среднего пожарно-технического училища создано Гомельское высшее командно-инженерное училище МЧС Республики Беларусь с одновременным открытием специальности «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» и организацией подготовки специалистов с присвоением квалификации «Инженер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» по очной форме обучения.

В ноябре 2003 года Гомельское высшее командно-инженерное училище Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь переименовано в учреждение образования «Гомельский инженерный институт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».

В соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 19 августа 2016 г. № 313 образовано Государственное учреждение образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» путём объединения существующих учебных заведений этого ведомства — Командно-инженерного института, Гомельского инженерного института, Института переподготовки и повышения квалификации.

Гомельский филиал является структурным подразделением Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Учебно-методические материалы

Высшие учебные заведения Гомеля